

Muzyka 
 Oz – fiński zespół muzyczny
 -Oz- – japoński zespół visual kei, grający głównie rock alternatywny
 OZ – polski zespół rockowy Oddział Zamknięty, który zyskał popularność w Polsce w latach 80.

Postacie 
 Amos Oz – izraelski pisarz
 Frank Oz – amerykański aktor, reżyser, lalkarz
 Mehmet Oz – chirurg płucno-sercowy
 Oz Sanchez – amerykański niepełnosprawny kolarz

Pozostałe 
 oz – forma rzeźby terenu (forma wąskiego wału piaskowego)
 Oz – miejscowość i gmina we Francji
 oz (uncja) – jednostka masy lub objętości
 Kraina Oz – fikcyjna kraina wymyślona przez Lymana  Franka Bauma 
 Oz – język programowania
 Oz – amerykański serial telewizyjny
 Oz – pięćdziesiąty siódmy duch Goecji
 Oz – manga science fiction autorstwa Natsumi Itsuki